Gershwin pode se referir á:

 George Gershwin
 8249 Gershwin
 Ira Gershwin
 Gershwin Theatre

Desambiguações de sobrenomes